Rødding (Skive), plaats in de Deense gemeente Skive
Rødding (Vejen), plaats in de Deense gemeente Vejen
Rødding (Viborg)
Rødding (parochie, Skive)
Rødding (parochie, Vejen)
Rødding (parochie, Viborg)